

Агрега́ція або агрегува́ння ( «приєднання») — процес об'єднання елементів в одну систему.

 Агрегація у хімії, збагаченні корисних копалин тощо — злипання частинок у багатокомпонентний утвір — агрегат. Результат агрегатування.
 Агрегація у програмуванні — це вид композиції.
 Агрегація формених елементів крові у медицині при різних патологічних станах, часто при тромбозах.
 Агрегація () у статистиці – об'єднання пов'язаних категорій, зазвичай в рамках загальної гілки ієрархії, що служить для надання інформації в більш широкому контексті, ніж той, в якому збираються докладні дані спостережень.
 Агрегування (нейронні мережі) — нелінійне зниження дискретизації шару штучної нейронної мережі.

Див. також 
 Сегрегація
 Агреже (від )
 Спеціальні методи збагачення корисних копалин

Примітки

Література 
 
 Лаврик С. С. Тромбоз // , Том 11. кн. 1., К., 1984, стор. 358

Посилання 
 Агрегація  // ВУЕ